Sworawa – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Sworawa – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice